

Persone 
 John Henry (1750-1798) – politico statunitense del Maryland
 John Henry (1800-1882) – politico statunitense dell'Illinois
 John Henry – cantante statunitense del gruppo Darkest Hours

Altro 
 John Henry – figura del folklore statunitense, ispirata a un leggendario operaio
 John Henry – album dei They Might Be Giants del 1994